San Cristóbal má několik významů:

 San Cristóbal – svatý Kryštof (španělsky)
 San Cristóbal (ostrov) – ostrov souostroví Galapágy
 San Cristóbal – ostrov souostroví Šalomounovy ostrovy, pojmenovaný také jako Makira
 San Cristóbal (Venezuela) – hlavní město venezuelského státu Táchira
 San Cristóbal (město v Dominikánské republice) – město v Dominikánské republice
 San Cristóbal (provincie v Dominikánské republice) – provincie v Dominikánské republice
 San Cristóbal (fotbalový klub v Dominikánské republice) – fotbalový klub v Dominikánské republice
 San Cristóbal (sopka) – sopka v Nikaragui
 San Cristóbal (stanice metra) – stanice metra v Madridu

Externí odkazy